Толокня́нка обыкнове́нная () — кустарник семейства  , типовой вид рода Толокнянка.

Название 
Научное родовое название образовано от  — «медведь» и  — «лоза», видовой эпитет uva-ursi — от этих же слов, но латинских ( — виноград и  — медведь).

Русские народные названия толокнянки обыкновенной — медвежья ягода, медвежье ушко, медвежьи ушки. Встречается также под названиями медвежий виноград, костянка-толокнянка, толоконко, мучница, толокница, толоконка боровая.

Финские названия растения — sianmarja (в дословном переводе — «свиная ягода») и sianpuolukka («свиная брусника»).

Ботаническое описание 

Многолетний вечнозелёный сильноветвистый стелющийся кустарник высотой 100—130 см.
 
Стебли лежачие, ветвистые, укореняющиеся и восходящие.

Листья продолговатые, обратнояйцевидные, кожистые, суженные при основании в короткий черешок, на верхушке закруглённые, снизу — светло-зелёные, матовые, сверху — тёмно-зелёные, блестящие, с хорошо различимой сеточкой вдавленных жилок. Край листа цельный, не опушённый. Листорасположение очерёдное, жилкование сетчатое.

Соцветие — короткая верхушечная кисть, состоящая из нескольких поникших бело-розовых Цветков на коротких цветоножках. Венчик кувшинчатый с пятизубчатым отгибом, внутри — с жёсткими волосками. Пыльники тёмно-красные, с придатками, вскрываются в верху дырочками. Столбик немного короче венчика.
Формула цветка: . Цветёт в мае — июне.

Плод — ярко-красная ягодообразная ценокарпная костянка диаметром 6—8 мм, с мучнистой и съедобной мякотью с пятью косточками. Плоды созревают в августе — сентябре.

Распространение и экология 
Распространена в Северное Америке, Центральной и Северной Европе, на Кавказе, в Сибири, Якутии. На российском Дальнем Востоке встречается на Сахалине и в Приморском крае. Сравнительно редкий вид в Средней России, встречающийся преимущественно в нечернозёмной полосе. 

Растёт в изреженных сухих сосновых и лиственных лесах, на гарях и вырубках, приморских дюнах и каменистых осыпях. Предпочитает открытые, хорошо освещённые солнцем места и не переносит конкуренции других растений. В пределах своего ареала встречается рассеянно, куртинами.

Химический состав 
Листья толокнянки содержат фенологликозиды — арбутин (8—16 %), метил-арбутин, эриколин; свободный гидрохинон, дубильные вещества пирогалловой группы, урсоловую кислоту, флавоноиды, по структуре напоминающие кверцетин, фенолкарбоновые кислоты — галловая кислота.

Значение и применение 

Растение используется как дубильное, красильное, лекарственное.

Листья и стебли используются для дубления и окрашивания кож в серые и черные тона. 

Плоды — излюбленный корм медведей и боровой дичи.  и другими сельскохозяйственными животными не поедается.

Северные народы употребляли листья вместо табака или подмешивали их к табаку.

Используется для покрытия сухих песчаных почв и каменистых горок.  Толокнянка сравнительно устойчива против загорания, что имеет некоторое противопожарное значение для леса.

Медицинское применение 
В качестве лекарственного сырья используют лист толокнянки () и побеги толокнянки (), которые заготавливают весной, до цветения, или осенью, в период полного созревания плодов. Побеги обрезают и сушат под навесами или в сушилках с хорошей вентиляцией, листья отделяют от стеблей или целиком используют молодые побеги.

Фармакологические свойства обусловлены содержанием в листьях толокнянки обыкновенной фенологликозида арбутина. При попадании в организм арбутин гидролизуется до гидрохинона, который раздражает почечную паренхиму, тем самым вызывая диуретическое действие. Благодаря содержащимся в листьях дубильным веществам, оказывают вяжущее действие на желудочно-кишечный тракт.

Листья толокнянки применяются в виде отвара как мочегонное и дезинфицирующее средство при мочекаменной болезни, цистите, уретритах. Входят в состав сборов «Бруснивер-Т», «Стопал», «Ролекрамин», мочегонных № 1 и 2, урологического сборов. Порошок листьев толокнянки используется для изготовления таблеток «Урифлорин».

Систематика

Синонимы 
Список составлен на основе базы данных The Plant List (см. карточку растения).

Подвиды 
 Arctostaphylos uva-ursi subsp. uva-ursi. Самый распространённый подвид, произрастает в арктических и субарктических районах Евразии и Америки, а также в горах более южных регионов.
 Arctostaphylos uva-ursi subsp. adenotricha. Распространён в горах Невады (США).
 Arctostaphylos uva-ursi subsp. coactilis. Распространён в прибрежных районах Северной и Центральной Калифорнии (США).
 Arctostaphylos uva-ursi subsp. cratericola. Этот подвид эндемичен для высокогорных районов Гватемалы, где произрастает на высотах 3000—4000 м над уровнем моря.

Примечания

Литература 
 
 
  — УДК 582.912.42

Ссылки 

  
 USDA Plants Profile
 Medicinal Plants
 Bearberry description and use

Вересковые
Флора Евразии
Флора Северной Америки
Лекарственные растения
Растения, впервые описанные в книге Species Plantarum